Населені пункти в Польщі:

 Адамкувка — частина села Будзув, Суський повіт, Малопольське воєводство
 Адамкувка — частина села Яхувка, Суський повіт, Малопольське воєводство